Каприати ( ) может означать:

 Каприати, Дженнифер — профессиональная теннисистка, экс первая ракетка мира из США
 Каприати-а-Вольтурно — коммуна в Италии, в регионе Кампания, в провинции Казерта